Том Греннан (; ) — британский инди-соул музыкант. Первый коммерческий успех пришёл после выхода совместной песни «All Goes Wrong» с электронным дуэтом Chase & Status. В июле 2018 года Том Греннан выпустил дебютный альбом «Lighting Matches», который занял 5 место в официальном чарте Великобритании

Биография 
Том Греннан родился в Бедфорде в семье строителя и учительницы. С детства Том увлекался футболом и мечтал стать профессиональным игроком. В свое время он играл для таких команд как Luton Town, Northampton Town, Aston Villa и Stevenage

«Я был очень близок к тому, чтобы начать играть в Штатах, но что-то говорило мне этого не делать, вероятно, это была музыка»

После он переехал в Лондон для продолжения своего обучения в университете. Там он начинает выступать в барах со своей акустической гитарой. Его склонность к блюзу и соулу можно заметить на его первом EP «Something in The Water», который был спродюсирован Чарли Хагаллом, который ранее работал с Эдом Шираном и Холзи

Дискография 
EP:

 Something in the Water (Октябрь 2016)
 Release the Brakes (Март 2017)
 Found What I’ve Been Looking For (Июль 2017)

Альбомы:
 Lighting Matches (Июль 2018)

Синглы:
 «Something in the Water»
 «Praying»
 «Found What I’ve Been Looking For»
 «Royal Highness»
 «I Might»
 «Wishing on a Star»
 «Sober»
 «Barbed Wire»
 «Run in the Rain»

Примечания 

Певцы и певицы Великобритании